Carlos Fernández puede referirse a:

 Carlos Enrique Fernández (1990-), futbolista venezolano.
 Carlos Rafael Fernández (1954-), economista argentino, ministro de Economía en 2008.
 Carlos Fernández-Cuenca (1904-1977), periodista español.
 Carlos Fernández Carriedo (1963-), economista y político español. 
 Carlos Fernández Concha (1905-1990), abogado y político peruano.
 Carlos Fernández de Felipe (1971-), fotógrafo español.
 Carlos Fernández Gondín (1938-2017), militar y político cubano.
 Carlos Fernández Guerra (1974-), responsable de redes sociales de la Policía Nacional española.
 Carlos Fernández López-Valdemoro "Pepe Alameda" (1912–1990), periodista español-mexicano.
 Carlos Fernández Maldonado (1984-), futbolista peruano.
 Carlos Fernández Santander (1944-), historiador y periodista español.
 Carlos Fernández Sessarego (1926-2019), jurista peruano.
 Carlos Fernández Shaw (1865-1911), dramaturgo, poeta y periodista español.
 Carlos Fernández actor colombiano.

Otros casos de desambiguación con apellido 'Fernández' 
 Fernández